Az olasz labdarúgó-bajnokság 1992–1993-as szezonja a Serie A 91. szezonja. A bajnok az AC Milan lett.

Végeredmény

Osztályozó 

|}

A bajnokcsapat

A góllövőlista élmezőnye 

26 gól: Giuseppe Signori (Lazio)
21 gól: Roberto Baggio (Juventus) és Abel Balbo (Udinese)

Az egyes fordulók eredményei

Lásd még 

 Serie B 1992-93
 Serie C1 1992-93
 Serie C2 1992-93
 Coppa Italia 1992-93

Források 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1